Логиновка — название населённых пунктов в России.
Логиновка — деревня в Большеболдинском районе Нижегородской области.
Логиновка — село в Павлоградском районе Омской области.
Логиновка — село в Краснокутском районе Саратовской области.
Логиновка — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.

См. также 
Логинов
Логиновский